Рио Чикито има више значења:

 Рио Чикито (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Рио Чикито (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Рио Чикито (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Рио Чикито (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Рио Чикито (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Рио Чикито (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Рио Чикито (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Чикито, Јуксасичи (Санта Марија Чачоапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Чикито (Сантијаго Хокотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Чикито, Агва Дулсе (Веветлан ел Чико), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Рио Чикито (Тепекси де Родригез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Рио Чикито (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику